Przełęcz Kozia – przełęcz w Beskidzie Śląskim
 Przełęcz Kozia – przełęcz w Górach Wałbrzyskich